UEFA Liga prvaka 2018./19. je 64. sezona najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 27. sezona od kada je natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka. U natjecanju sudjeluje 79 momčadi iz 54 nogometnih saveza, a samo Lihtenštajn nema predstavnika u ovom natjecanju.

Prošlogodišnji prvak je španjolski nogometni klub Real Madrid.

Momčadi u natjecanju 
U sezoni 2018./19., ukupno sudjeluje 79 momčadi iz 54 od 55 UEFA-ina saveza (iznimka je Lihtenštajn, koji nema domaću ligu). Klubovi su razmješteni prema UEFA koficijentima države iz koje dolaze.

Broj klubova po UEFA-inom rangu:

 Države ranga od 1 do 3 imaju 4 kluba
 Države ranga od 4 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 15 imaju 2 kluba
 Države ranga od 16 do 55 imaju 1 klub (bez Lihtenštajna)

Pobjednici Lige prvaka 2017./18. i Europske lige 2017./18. imaju osigurano mjesto u Ligi prvaka za ovu sezonu u slučaju da se ne kvalificiraju preko njihovog nacionalnog prvenstva. 

Za UEFA Ligu prvaka 2018./19., nogometnim savezima se dodjeljuju mjesta u skladu s njihovim UEFA koeficijentom 2017. godine. Uzima se u obzir njihov učinak u europskim natjecanjima od 2012./13. do 2016./17.

Zemlje sudionice

Raspored natjecanja

Timovi
Dobitnici Lige prvaka i Europske lige sezone 2017./18. su označeni s LP  (Liga prvaka) i EL (Europska liga).

1 Monaco je klub iz Monaka (koji nije član UEFA-e), ali se natječe u francuskoj ligi.
2 U ožujku 2018. Skënderbeu je dobio desetogodišnju zabranu od UEFA-e. Zabranom je klubu zabranjeno da nastupa u UEFA-inim natjecanjima zbog namještanja utakmica. Pošto je Skënderbeu bio prvak Albanske Superlige, doprvak Kukësi, je ušao u kvalifikacije za Ligu prvaka umjesto u kvalifikacije za Europsku ligu.

Kalendar natjecanja 
Od ove sezone sve utakmice grupne faze UEFA Lige prvaka igrat će se u 18:55 i 21:00 sat. Ostale eliminacijske faze i šesto kolo grupne faze igrat će se u 21:00 sat.

Ždrijeb UEFA Lige prvaka održava se u Nyonu u Švicarskoj, osim izvlačenja parova za grupnu fazu natjecanja koji se 30. kolovoza 2018. godine održap u Monacu.

Kvalifikacije

Pretkolo

Prvo kolo kvalifikacija

|}

Drugo kolo kvalifikacija

|-
!colspan=6|Natjecanje za prvake

|-
!colspan=6|Natjecanje za neprvake

|}

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H 

Posljednje ažuriranje: kraj 6. kola - 28. veljače 2021.

Šesnaestina finala 
Ždrijeb šesnaestine finala održao se 17. prosinca 2018. godine.

Prvi susreti igrali su se 12. i 13. veljače te 19. i 20. veljače 2019., a uzvrati 5. i 6. ožujka te 12. i 13. ožujka 2019. godine.

|}

Četvrtina finala 
Ždrijeb četvrtine finala održao se 15. ožujka 2019. godine.

Prvi susreti igrali su se 9. i 10. travnja, a uzvrati 16. i 17. travnja 2019. godine.

|}

Polufinale 
Ždrijeb polufinala održao se 19. travnja 2019. godine.

Prvi susreti igrali su se 30. travnja i 1. svibnja 2019. godine, a uzvrati 7. i 8. svibnja 2019. godine.

|}

Finale 
Finalni susret igrali su se 1. lipnja 2019. godine na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu.

Statistika

Najbolji strijelci 

Posljednje ažuriranje: kraj finala - 2. lipnja 2019.

Najbolji asistenti

Vanjske poveznice 

 UEFA Liga prvaka (službena stranica)

Izvori 

2017-18